Church of the Ascension bedeutet Himmelfahrtskirche und steht für: 

 Church of the Ascension, Kirchengemeinde in München
 Church of the Ascension (Hamilton), Kirchengebäude der Anglikanischen Kirche von Kanada in der Stadt Hamilton, Ontario

im NRHP gelistete Objekte:
 Church of the Ascension (District of Columbia), NRHP-Nr. 84000863
 Church of the Ascension (Kentucky), NRHP-Nr. 79001025
 Church of the Ascension (Massachusetts), NRHP-Nr. 83000653
 Church of the Ascension (New Jersey), NRHP-Nr. 86001941
 Church of the Ascension (Manhattan), NRHP Nr. 87002593